Kaganovitch (en cyrillique Каганович ; prononcé Kahanovitch en ukrainien) est un nom famille juif de Russie et d'Ukraine, qui peut faire référence à :
 Lazare Kaganovitch (1893-1991), homme d'État soviétique collaborateur de Staline ;
 Pinkhas Kaganovitch, écrivain yiddish d'URSS qui a publié sous le pseudonyme de Der Nister ;
 Max Kaganovitch (1891-1978), frère du précédent, fondateur d'une célèbre galerie d'art à Paris.

Voir aussi 
 
 Cohen (judaïsme)

Patronyme juif